Černá ulice je název ulice ve více městech v České republice, například:

 Černá (Brno) – ulice v Brně-Ivanovicích
 Černá (Opava) – ulice v Opavě-Kateřinkách
 Černá (Praha) – ulice v Praze-Novém Městě